Encosta, inclinação de terreno.

Lugares 
Ladeira (Juiz de Fora), bairro do município de Juiz de Fora, Minas Gerais, Brasil
Ladeira (Santo António do Funchal), sítio da freguesia de Santo António do Funchal, Região Autónoma da Madeira, Portugal
Ladeira do Capitão, localidade portuguesa da freguesia das Ribeiras, arquipélago dos Açores
Ladeira das Palmeiras, bairro da cidade de Três Rios, Rio de Janeiro
Ladeira Grande, distrito do município brasileiro de Maranguape, na Região Metropolitana de Fortaleza, estado do Ceará
Ladeira do Vau, aldeia portuguesa da freguesia e concelho de Portimão, distrito de Faro

Logradouros 
Ladeira da Barra, trecho da Avenida Sete de Setembro de Salvador
Ladeira da Preguiça, importante via de Salvador, tanto do ponto de vista histórico quanto cultural
Ladeira da Montanha, via de Salvador construída no século XIX para permitir o acesso viário entre a Cidade Baixa e a Cidade Alta
Ladeira da Misericórdia, primeira via pública da cidade do Rio de Janeiro
Ladeira do Seminário, antigo logradouro da cidade do Rio de Janeiro, desaparecida com o arrasamento do Morro do Castelo em 1922
Ladeira Porto Geral, nome de uma rua da cidade de São Paulo

Outros 
Ladeira gravitacional, ladeira onde a disposição das planícies que a circundam produzem a ilusão ótica de que a inclinação do terreno está em um sentido diverso do real, fazendo com que declives pareçam aclives
Unidos do Ladeira, escola de samba
A Ladeira da Saudade, romance

Desambiguações de topônimos